Rynowo peut désigner en Pologne :
 Rynowo, village de la voïvodie de Mazovie
 Rynowo, village de la voïvodie de Poméranie occidentale